Exsurge Domine (букв. «Восстань, Господи!»; издана 15 июня 1520 года) — папская булла, осуждающая действия Мартина Лютера и угрожающая ему отлучением от церкви. Одна из отправных точек Контрреформации. 10 декабря сам Лютер и группа немецких студентов в Виттенберге публично сожгли перед Эльстернскими воротами папскую буллу и другие канонические законы.

В сорока одном пункте данной буллы папа Лев X перечисляет список ошибок, несущих в себе «пагубный яд» и которые «чинят позор христианской религии и ущерб ортодоксальной вере», поэтому «ни при каких обстоятельствах их нельзя более терпеть или обходить вниманием». В этом же документе папа поддерживает действия верных ему германских правителей, проводящих политику «истребления немецких еретиков», а также положительно оценивает сожжение на Констанцском соборе (1414—1418 гг.) Иеронима Пражского.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Латинский текст буллы
 Текст буллы на русском языке
 Текст буллы на английском языке

Контрреформация
Папские буллы
1520 год
Мартин Лютер